Витязь — название хоккейных клубов:
 «Витязь» — российский хоккейный клуб из города Подольска. Основан в 1996 году.
 «Витязь-2» — название хоккейного клуба «Русские Витязи» (Чехов) до 2009 года.
 «Витязь» — украинский хоккейный клуб из города Харькова. Основан в 2006 году.